Noble County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:
* Noble County (Indiana)
 Noble County (Oklahoma)
 Noble County (Ohio)

Siehe auch:
 Nobles County